Эта статья содержит национальные рекорды белорусских тяжелоатлетов, зарегистрированные Министерством спорта и туризма Республики Беларусь. Некоторые рекорды являются также действующими рекордами Европы, мира и Олимпийских игр.


Список рекордов 
Данные приведены на    года

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Список рекордов Республики Беларусь на сайте Белорусского тяжелоатлетического союза
 Приказы Минспорта Республики Беларусь о регистрации спортивных рекордов

Беларусь
Тяжёлая атлетика в Белоруссии